Herrarnas super-G i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på anläggningen Roza Chutor alpina center, i närheten av Krasnaja Poljana, Ryssland, den 16 februari 2014. Regerande guldmedaljör från OS 2010 var norrmannen Aksel Lund Svindal. Den här gången vann norrmannen Kjetil Jansrud.

Roza Chutor alpina center ligger i bergskedjan Kaukasus västligaste del, cirka 60 km öster om OS-staden Sotji.

Detta var herrarnas tredje tävling vid spelen. Den genomfördes i ett åk och den snabbaste tiden vann.

Medaljörer

Resultat 
63 tävlande deltog i super-G-loppet. 52 kom i mål. Vinnare blev Kjetil Jansrud från Norge. Han vann med 30 hundradelar före Andrew Weibrecht från USA.

DNF = Kom inte i mål
DSQ = Diskvalificerad

Referenser

Externa länkar 
Sochi2014: Rosa Khutor Alpine Center 
FIS-Ski.com: Kalender över OS i alpin skidåkning 

Alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014